Himmelskalender steht für:

 Astronomischer Kalender, ein auf Sternbeobachtung bzw. astronomischen Bahnberechnungen beruhendes Kalendersystem
 Österreichischer Himmelskalender, ein astronomisches Jahrbuch des Österreichischen Astronomischen Vereins, durchgängig von 1957 bis 2019. Ab 2020 erscheint es (auch digital) als Astronomischer Almanach für Österreich (AAÖ).